Конфирмация:
 Конфирмация — обряд сознательного подтверждения веры в христианстве.
 Конфирмация приговоров — процедура утверждения приговоров в Российской империи.